Соревнования по велоспорту у мужчин в групповой шоссейной гонке на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа. Старт и финиш гонки будет располагаться на территории форта Копакабана. В соревнованиях примут участие 144 спортсмена из 62 стран. Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине является уже завершивший спортивную карьеру казахстанский велогонщик Александр Винокуров.

Призёры

Маршрут 
Дистанция олимпийской трассы составила 237,5 км. Гонка стартовала в форте Копакабана. Дальнейший маршрут прошёл по районам Сан-Конраду, Барра-да-Тижука, пляжам Ипанема, Грумари, а также возле памятника Виста Шинеза. Финиш гонки также был расположен на территории форта.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские шоссейные гонки на сайте Международной федерации велоспорта (UCI)